Donji Čaglić je naselje u Republici Hrvatskoj u Požeško-slavonskoj županiji, u sastavu grada Lipika.

Zemljopis 
Donji Čaglić se nalaze južno od Lipika na cesti prema Okučanima.

Stanovništvo 
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Donji Čaglić je imao 266 stanovnika.

Izvor

Naselja u Požeško-slavonskoj županiji